Sinclair Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sinclair Township (Kansas)
 Sinclair Township (Minnesota)
 Sinclair Township (North Dakota)